Botič ist der Name von:

 Botič, tschechischer Fluss, rechter Zufluss der Moldau

Botic ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Botic, österreichischer Fußballspieler
 Noah Botic (* 2002), australischer Fußballspieler